Lawndale – città statunitense in California
Lawndale – città statunitense in Carolina del Nord